Джеймс Дэ́вид Грэм Ни́вен (; 1 марта 1910 — 29 июля 1983) — британский актёр и писатель. Лауреат премии «Оскар» и двух «Золотых глобусов».

Биография 
Нивен родился в семье будущего героя Первой мировой войны и в молодости много вращался в кругу высшего офицерства, окончив военную академию в Сэндхёрсте. В начале 1930-х годов по приглашению продюсера Сэмюэла Голдвина прибыл в Голливуд, где первоначально поселился у своего товарища Эррола Флинна. Появлялся в эпизодических ролях в таких классических лентах, как «Мятеж на „Баунти“» (1935) и «Атака лёгкой кавалерии» (1936).

Так и не дождавшись главных ролей, Нивен во время Второй мировой войны вернулся в британскую армию и вступил в формируемые силы коммандос (где его ординарцем был Питер Устинов), прошёл полный курс подготовки коммандос в учебном центре Акнакерри под руководством своего друга Роберта Лейкока. Войну окончил офицером связи, за время войны успел сняться в двух фильмах. По возвращении с войны женился и стал наконец получать предложения ведущих ролей — в картинах «Жена епископа» (1947) и «Луна голубая» (1953), которая, к его досаде, была запрещена по цензурным обстоятельствам. В 1956 году сыграл Филеаса Фогга в экранизации романа Жюля Верна «Вокруг света за восемьдесят дней», а в 1959 году выиграл «Оскар» за главную роль в фильме «За отдельными столиками», хотя общее экранное время его героя составило меньше 16 минут.

Нивен продолжал сниматься по нарастающей в 1960-е и 1970-е, сыграв роль обаятельного антагониста сэра Чарльза Литтона в знаменитой комедии «Розовая пантера» (1963) и её продолжениях, а также Джеймса Бонда в фильме «Казино Рояль» (1967), который не входит в классический цикл «Бондианы». Несколько его автобиографических книг стали бестселлерами (напр., The Moon’s a Balloon). Умер в возрасте 73 лет от редкой болезни — бокового амиотрофического склероза.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Киноактёры Великобритании
Участники Второй мировой войны (Великобритания)
Подполковники (Великобритания)
Британские коммандос
Умершие от бокового амиотрофического склероза
Похороненные в кантоне Во